O San Jose Oaks é um time semi-profissional de futebol, da cidade de San Jose, Califórnia, com filiações na California Soccer Association e a USSF.

História 
Foi fundado em 1974 como um time amador. A equipe participou da Califórnia International Soccer League. Entre seus mais notáveis conquistas, foi vencedor da U.S. Open Cup de 1992  e a posterior participação na Recopa da CONCACAF.
 

Clubes de futebol fundados em 1974
Clubes de futebol da Califórnia
Clubes campeões da Lamar Hunt U.S. Open Cup